Richard Billingham ist der Name ist der Name folgender Personen:
* Richard Billingham (Philosoph) (fl 1344 bis 1361), englischer Philosoph, Theologe und Logiker.
 Richard Billingham (Fotograf) (* 1970), englischer Fotograf und Künstler, Filmregisseur und Hochschuldozent